Flockenbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Flockenbach (Tettnang), Weiler im Stadtteil Tannau von Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Oberflockenbach, Stadtteil und Dorf von Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Unter-Flockenbach, Ortsteil der Gemeinde Gorxheimertal im Kreis Bergstraße, Hessen

 Flockenbach (Bollenbach), linker Zufluss des Bollenbachs nach Tannau, Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg